Cette page contient les pages d'homonymie de Dumarais et Du Marais.

Personnalités 
Le patronyme Marais indique une provenance : le(s) marais. 
Le -ais peut se muer en -et, ets, est, voire -é.

Il peut se décliner avec le particule de- ou du-. 
La déclinaison peut aussi se faire au pluriel : des-. 

La forme Marest'' peut renvoyer au nom d'un village existant, dont l'origine étymologique est identique.

 Alphonse Michon-Dumarais, homme politique français ;
 Bertrand Du Marais, haut fonctionnaire français ;
 Jean-François Michon-Dumarais, homme politique français ;
 Sandrine Dumarais, cinéaste et réalisatrice de documentaires française.

Lien externe 
 

Patronyme normand
Patronyme bourguignon
Patronyme savoyard